KNU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Chakeri, Kanpur, India